Velika nagrada Francije 1925 je bila tretja dirka Svetovnega konstruktorskega prvenstva v sezoni 1925. Odvijala se je 26. julija 1925 na dirkališču Autodrome de Linas-Montlhéry.

Rezultati

Dirka

 Najboljši štartni položaj: George Eyston (žreb)
 Najhitrejši krog: Robert Benoist 5:41.0

Uvrstitve po krogih

Viri
www.teamdan.com  
www.racing-database.com 

1925
Sezona Velikih nagrad 1925